Marianum (beeld), een beeldhouwwerk, bestaande uit twee ruggelings tegen elkaar geplaatste Mariabeelden
 Marianum (Rome), pauselijk instituut voor mariologie in Rome
 Scholengemeenschap Marianum, een katholieke scholengemeenschap in Groenlo en Lichtenvoorde
 Collegium Marianum, een voormalige middelbare school in Venlo, opgegaan in het Valuascollege